St Olaf's Church (Balliasta), een ruïne van een kerk gelegen bij het dorp Balliasta op het Shetlandse eiland Unst
 St Olaf's Church (Lunda Wick), een ruïne van een twaalfde-eeuwse kerk, gelegen aan de kust bij Lunda Wick op het Shetlandse eiland Unst
 St Olaf's Church (Voe), ruïne van een vroeg-achttiende-eeuwse kerk, gelegen in Voe op het Shetlandse Mainland

Zie ook 
 Sint-Olafkerk (doorverwijspagina)